Das Damendoppel der Wimbledon Championships 2018 war ein Tenniswettbewerb in London.

Vorjahressiegerinnen waren Jekaterina Makarowa/Jelena Wesnina. Das Finale gewannen Barbora Krejčíková/Kateřina Siniaková gegen Nicole Melichar/Květa Peschke mit 6:4, 4:6 und 6:0. Für beide war es nach den Gewinn der French Open vor vier Wochen der zweite Major-Titel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für das Damendoppel fand am 27. und 28. Juni 2018 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Damendoppel
2018